Cajabamba – miasto w Ekwadorze, w prowincji Chimborazo
 Cajabamba – prowincja w Peru, w regionie Cajamarca 
 Cajabamba – dystrykt w Peru, w prowincji Cajabamba
 Cajabamba – miasto w Peru, w prowincji Cajabamba